Калам может означать:

 Кала́м ( — слово, речь) — спекулятивная дисциплина, дающая догматам ислама толкование, основанное на разуме, а не на следовании религиозным авторитетам.
 Кала́м или каля́м ( от ) — письменная принадлежность, остро отточенная тростинка, применяется для арабской каллиграфии, а в древности использовалась для письма по берёсте или пальмовым листьям.

Персоналии 
 Абдул Калам (1931—2015) — президент Индии в 2002—2007 гг.
 Калам, Александр (1810—1864) — швейцарский художник.
 Калам, Клод (род. 1943) — швейцарский эллинист.